Farmaceutiska fakulteten kan syfta på:

Det Farmaceutiske Fakultet – en fakultet 2007–2011 vid Köpenhamns universitet
Farmaceutiska fakulteten, Helsingfors universitet – en fakultet vid Helsingfors universitet
Farmaceutiska fakulteten, Kuopio universitet – en fakultet vid Kuopio universitet
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet – en del av Uppsala universitet